Lê Quang Liêm – scacchista vietnamita
 Lita Liem – ex tennista indonesiana
 Vicente Le Quang Liem – religioso e missionario vietnamita, martire e santo per la Chiesa cattolica